Суперкубок Чехії з футболу 2010  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 липня 2010 року між чемпіоном Чехії Спартою та володарем кубка Чехії клубом Вікторія (Пльзень).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2010
Чехія
2010 у Чехії